Republik Krim steht für:

 Volksrepublik Krim, ein von 1917 bis 1918 unabhängiger Staat
 ASSR Krim (im Russischen Bürgerkrieg 1919 proklamiert), Verwaltungseinheit mit begrenzter kultureller Autonomie in der RSFSR von Oktober 1921 bis Juni 1945
 Republik Krim (Sezessionsregion), eine kurzlebige (März 2014) Sezessionsrepublik auf der Krim
 Autonome Republik Krim, Gebietskörperschaft der Ukraine, völkerrechtswidrig von Russland besetzt